El Campeonato de Futsal de la Confederación Africana de Fútbol es el torneo continental de las selecciones africanas de futsal. Se celebró por primera vez en 1996 jugándose cada cuatro años; en el año 2011 se iba a celebrar el torneo en Burkina Faso pero este fue cancelado por renuncia del país anfitrión y debido a la imposibilidad de encontrar otro país anfitrión, se pospuso el torneo hasta nuevo aviso.

Resultados

Palmarés por países
En cursiva, se indica el torneo en que el equipo fue local.

Véase también 
 Copa Mundial de fútbol sala de la FIFA
 Copa América de fútbol sala
 Eurocopa de Fútbol Sala
 Campeonato de Futsal de Concacaf
 Campeonato Asiático de Futsal
 Campeonato de Futsal de la OFC

Enlaces externos 
CAF futsal - cafonline.com 
African Futsal Championship Overview - rsssf.com 

Campeonato Africano de Futsal